Johann Joseph Dussek (1739-1811), organista i compositor austríac.
 Jan Ladislav Dussek (1761-1812), pianista i compositor austríac, fill de Johan Joseph.
 Sophia Corri Dussek (1755-1847), pianista, compositora i cantant d'òpera escocesa, dona de Jan Ladislav.
 Olivia Dussek, de nom de casada Olivia Buckley, (1799-1845) pianista i compositora anglesa.
 Franz Benedict Dussek (1766-?), organista i compositor austríac, fill de Johan Joseph i germà de Jan Ladislav.
 Veronica Rosalia Dussek (1779-1853) pianista i compositora austríaca, filla de Johan Joseph i germana de Jan Ladislav.